Il singolare del torneo di tennis Rancho Mirage Challenger 1998, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Christian Ruud che ha battuto in finale Cecil Mamiit 6-7, 6-3, 6-2.

Teste di serie 

 Sébastien Lareau (primo turno)
 Christian Ruud (Campione)
 Bernd Karbacher (secondo turno)
 Christian Vinck (semifinali)

 Michael Tebbutt (secondo turno)
 Brian MacPhie (primo turno)
 Grant Stafford (primo turno)
 Tomáš Zíb (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Rancho Mirage Challenger 1998